Obhájkyně titulu v soutěži ženské dvouhry Švýcarka a světová jednička Martina Hingisová ve finále zdolala španělskou turnajovou osmičku Conchitu Martínezovou výsledkem 6–3, 6–3 a připsala si druhé singlové vítězství.

Naasazené hráčky 
  Martina Hingisová (vítězka)</li>
  Lindsay Davenportová (semifinále)</li>
  Amanda Coetzerová (4. kolo)</li>
  Iva Majoliová (3. kolo)</li>
  Mary Pierceová (čtvrtfinále)</li>
  Irina Spîrleaová (1. kolo)</li>
  Arantxa Sánchezová Vicariová (čtvrtfinále)</li>
  Conchita Martínezová (finále)</li>
  Sandrine Testudová (čtvrtfinále)</li>
  Anke Huberová (semifinále)</li>
  Brenda Schultzová-McCarthyová (2. kolo)</li>
  Sabine Appelmansová (1. kolo)</li>
  Lisa Raymondová (3. kolo)
  Dominique Van Roostová (3. kolo) </li>
  Ruxandra Dragomirová (4. kolo)</li>
  Ai Sugijamová (4. kolo)</li>

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

Australian Open 1998